Youri Raffi Djorkaeff, född 9 mars 1968 i Lyon, är en fransk före detta fotbollsspelare som spelade som anfallare och offensiv mittfältare. Med det franska landslaget vann han guld i VM 1998 och EM 2000. Han är son till den före detta fotbollsspelaren Jean Djorkaeff.

Han avslutade sin aktiva karriär den 29 oktober 2006 och hade då bland annat spelat i AS Monaco, Inter, Kaiserslautern och Bolton Wanderers. Mellan 1993 och 2002 spelade han 82 landskamper och gjorde 28 mål för Frankrike.

Statistik

Klubblag

Internationellt

Referenser

Noter

Meriter 
 Cupvinnarcupen 1996 
 UEFA-cupen 1998
 VM 1998
 EM 2000

Franska landslagsspelare i fotboll
Spelare i Grenoble Foot 38
Spelare i RC Strasbourg
Spelare i AS Monaco FC
Spelare i Paris Saint-Germain FC
Spelare i FC Internazionale Milano
Spelare i FC Kaiserslautern
Spelare i Bolton Wanderers FC
Spelare i Blackburn Rovers FC
Spelare i Red Bull New York
Spelare i Ligue 1
Spelare i Ligue 2
Spelare i Serie A
Spelare i Fußball-Bundesliga
Spelare i Premier League
Spelare i Major League Soccer
Spelare i Europamästerskapet i fotboll för herrar 1996
Spelare i Europamästerskapet i fotboll för herrar 2000
Spelare i VM i fotboll 1998
Spelare i VM i fotboll 2002
Spelare i Fifa Confederations Cup 2001
Idrottare från Lyon
Födda 1968
Levande personer
Män
Riddare av Hederslegionen
Världsmästare i fotboll